ClanLib Game SDK – biblioteka napisana w języku C++ z myślą o tworzeniu gier na różne platformy (systemy operacyjne Linux, MacOS i Windows).

Zapewnia obsługę sprite'ów, wykrywanie kolizji, obsługę plików dźwiękowych w różnych formatach oraz szereg innych funkcji.

Biblioteka ClanLib w wersji 0.7.8 (i wcześniejszych) dostępna jest na licencji GNU Lesser Public License (LGPL). Kolejna wersja (1.1) ma być rozpowszechniana na licencji Mozilla Public License.

Zobacz też 
 Simple DirectMedia Layer
 Allegro
 Crystal Space
 Pygame

Linki zewnętrzne 
 http://www.clanlib.org/

Biblioteki programistyczne
Wolne i otwarte oprogramowanie
Produkcja gier komputerowych